Niemcy:
 Hanstedt – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Hanstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Hanstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen